Landstingsvalet 2006 var ett landstingsval i Sverige som hölls i samband med de två andra allmänna valen, valen till riksdagen och kommunfullmäktige.

Valresultat

Övriga partier som fick mandat 
 Sverigedemokraterna, 16 mandat
 Norrbottens sjukvårdsparti, 13 mandat
 Vrinnevilistan, 12 mandat
 Sjukvårdspartiet i Värmland, 6 mandat
 Sjukvårdspartiet i Västernorrland, 6 mandat
 Sjukvårdspartiet i Västra Götaland, 6 mandat
 Sjukvårdspartiet i Gävleborg, 5 mandat
 Sjukvårdspartiet i Västmanland, 4 mandat
 Sjukvårdspartiet i Dalarna, 3 mandat
 SPI Välfärden, 2 mandat

Källor 
 Resultat landstingsval 2006 Valmyndigheten

2006
Sverige, landstingsval
2006 i Sverige